

Істчестер — місто, штат Нью-Йорк
 Істчестер — переписна місцевість, штат Нью-Йорк